Out of the Dark signifie « hors des ténèbres » en anglais et peut faire référence à :
Out of the Dark est un album de Falco sorti en 1998.
Out of the Dark (Wui Wan Yeh) est un film de Jeffrey Lau sorti en 1995.
Out of the Dark est un film de Lluís Quílez sorti en 2014.